Jason Basile (né le  à West Bloomfield, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Freeze de Détroit || NAHL ||42 ||10 ||16 ||26 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Buccaneers de Des Moines || USHL ||53 ||9 ||25 ||34 ||26 ||12 ||2 ||6 ||8 ||6 
|-
|1998-1999 || Bulldogs de Ferris State || CCHA ||32 ||1 ||3 ||4 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Bulldogs de Ferris State || CCHA ||37 ||7 ||11 ||18 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Bulldogs de Ferris State || CCHA ||38 ||2 ||4 ||6 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Bulldogs de Ferris State || CCHA ||35 ||2 ||6 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||64 ||5 ||12 ||17 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||64 ||6 ||8 ||14 ||42 ||17 ||1 ||3 ||4 ||12
|-
|2004-2005 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||60 ||9 ||17 ||26 ||46 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2005-2006 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||38 ||7 ||9 ||16 ||42 ||15 ||1 ||4 ||5 ||12
|-
|2006-2007 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||54 ||6 ||21 ||27 ||93 ||10 ||5 ||2 ||7 ||4
|-
|2007-2008 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||34 ||4 ||13 ||17 ||42 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1978
Naissance dans le comté d'Oakland
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Ferris State